Le nom plongement a plusieurs significations possibles, en fonction du contexte :
 Dans la langue courante, un plongement désigne l'action de plonger un objet dans un liquide.
 En géologie le plongement d'une surface est l'angle de sa ligne de plus grande pente avec un plan horizontal (c'est un quasi synonyme de pendage).
 En mathématiques les plongements sont des cas particuliers d'applications injectives.

Notes et références